{{Zawody infobox
 |nazwa                = Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Szosowym 1968
 |ikona                = 
 |poprzednie           = 1967
 |następne             = 1969
 |grafika              = Erik Pettersson (cyclist).jpg
 |podpis grafiki       = Zdobywca dwóch medali (złoty i brązowy) – Szwed Erik Pettersson
 |data                 = 31 sierpnia – 1 września i 7–10 listopada 1968
 |gospodarz            = Imola, WłochyMontevideo, Urugwaj
 |miejscowość          = 
 |organizator          = UCI
 |liczba konkurencji   = 4
 |liczba zawodników    = 
 |liczba reprezentacji = 
 |commons              = 
 |www                  = 
}}
41. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się w dniach 31 sierpnia – 1 września oraz 7–10 listopada 1968 we włoskiej miejscowości Imola (wyścig ze startu wspólnego zawodowców i kobiet) oraz w urugwajskim mieście Montevideo (konkurencje amatorów). Jedynie szwedzki zespół w jeździe drużynowej na czas amatorów obronił tytuł mistrzów świata. Wśród multimedalistów najlepszymi okazali się Włoch Vittorio Marcelli oraz Szwed Erik Pettersson, którzy zdobyli po dwa medale (złoty i brązowy).  Polacy nie brali udziału w mistrzostwach.

Kalendarium zawodów

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa i multimedaliści

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1968 w kolarstwie
1968 we Włoszech
1968 w Ameryce Południowej
Kolarstwo we Włoszech
Kolarstwo w Urugwaju
Sport w Montevideo